Příjmení Švejnoha nosí více významných osobností:

 Jiří Švejnoha (* 1935) – český chirurg, urolog, spisovatel a novinář
 Josef Švejnoha (1945–2015) – český pedagog, historik a publicista
 Martin Švejnoha (* 1977) – český fotbalový obránce

Externí odkazy